Henryk Ficek (ur. 1938) – polski działacz państwowy, członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, wojewoda rzeszowski (1981–1990).
 Henryk Ficek (1954–2013) – polski trener taekwondo i popularyzator tego sportu w Polsce